Comitatul Forest, conform originalului din engleză, Forest County, este numele a două comitate din Statele Unite ale Americii

 Comitatul Forest, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Forest, statul  -- (Categorie și format)

Vezi și 

 Forest (dezambiguizare)